Zborov má více významů:

 Zborov (Ukrajina) – ukrajinské město, u nějž se vedla bitva u Zborova
 Zborov (okres Šumperk) – obec v okrese Šumperk
 Zborov (Ledenice) – část obce Ledenice v okrese České Budějovice
 Zborov (okres Bardejov) – obec v okrese Bardejov (Slovensko)
 Zborov (hrad) – slovenská hradní zřízenina
 Zborov (film) – český film z roku 1938

Externí odkazy